Il doppio del torneo di tennis Aschaffenburg Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francisco Cabello e Michael Kohlmann che hanno battuto in finale Vincenzo Santopadre e Cristiano Testa 1-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (quarti di finale)
 Francisco Cabello /  Michael Kohlmann (Campioni)

 Radek Štěpánek /  Radomír Vašek (quarti di finale)
 Vincenzo Santopadre /  Cristiano Testa (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aschaffenburg Challenger 1999